El Condado de Clarke es el nombre asignado a cinco condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Clarke (Alabama)
 Condado de Clarke (Georgia)
 Condado de Clarke (Iowa)
 Condado de Clarke (Misisipi)
 Condado de Clarke (Virginia)